27-я стрелковая дивизия — наименование формирования РККА Вооружённых Сил Союза ССР:
 27-я стрелковая дивизия — первое формирование стрелковой дивизии.
 27-я стрелковая дивизия — второе формирование стрелковой дивизии.

См. также 
 27-я дивизия